San Miniato bezeichnet

 den italienischen Ort San Miniato (ehemals San Miniato al Tedesco) in der Provinz Pisa
 einen Ortsteil von Siena
 die Kirche San Miniato al Monte in Florenz
 einen Maler mit dem Notnamen Meister von San Miniato
 das Bistum San Miniato in der Provinz Pisa
 den heiligen Minias von Florenz (San Miniato di Firenze)